Мавромати, Мавроматион — греческий топоним. Может означать:

  — село в общине Алиартос-Теспие в Центральной Греции.
  — село в общине Музакион в Фессалии.
  — село в общине Месини на Пелопоннесе.
 Мавроматион (Памисос) — село в общине Месини на Пелопоннесе.
 Мавроматион (Родопи) — село в сообществе  в общине  Комотини.

Другое
 Мавроматти, Олег Юрьевич (род. 1965) — российский художник-акционист.